Дмитрий Иванович Горбатков (род. 21 сентября 1981) — казахстанский волейболист, игрок сборной Казахстана и ВК «Алматы», мастер спорта международного класса Республики Казахстан.

Биография 
Дмитрий Горбатков начал заниматься волейболом в Республиканском колледже спорта, за команду которого — РКС — и начал выступать во время обучения.

Позже стал игроком ЦСКА, в котором играл до расформирования команды в январе 2002 года.

Три сезона провел в уральском «Конденсате».

В 2004 году вернулся в Алма-Ату, где выступал в «Рахате», а после его расформирования в 2008 году — в «Алматы».

Чемпион Казахстана — 1999, 2000 (в составе ЦСКА), 2004, 2005, 2006, 2007 (в составе «Рахата»), 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (в составе «Алматы»).

Игрок национальной сборной с 1997 года, её капитан. Трёхкратный чемпион Центрально-Азиатских игр (1997, 1999, 2003).

Примечания

Ссылки 
 Сборная Казахстана. Дмитрий Горбатков 
 Дмитрий Горбатков: «Буду играть, пока есть силы…»
 Профиль на сайте Федерации волейбола Республики Казахстан

Волейболисты Казахстана